Rajd Monte Carlo (oficjalnie Rallye Automobile Monte Carlo) – rajd samochodowy organizowany corocznie przez Automobile Club de Monaco. Jego trasa wiedzie przez południowo-wschodnią Francję oraz Księstwo Monako.

Pierwsza edycja została zorganizowana w 1911 przez Alberta I, księcia Monako, co czyni Rajd Monte Carlo najstarszym kontynuowanym cyklicznie do dzisiaj rajdem samochodowym na świecie (jest starszy o 10 lat od następnej w kolejności imprezy tego typu – Rajdu Polski).

Od roku 1973 odbywa się w styczniu i do 2008 roku był pierwszą eliminacją Rajdowych Mistrzostw Świata, od następnego roku znalazł się w programie Intercontinental Rally Challenge (IRC), jednak od 2012 roku Rajd Monte Carlo powrócił do kalendarza Rajdowych Mistrzostw Świata.

Najwięcej zwycięstw (po osiem) w rajdzie Monte Carlo odnieśli Sébastien Ogier oraz Sébastien Loeb.

Zwycięzcy 

 ERC - Rajdowe Mistrzostwa Europy
 IMC - Międzynarodowe Mistrzostwa Konstruktorów
 IRC – Intercontinental Rally Challenge
 WRC – Rajdowe mistrzostwa świata
 2L WRC - Dwulitrowy Rajdowy Puchar Świata

Zobacz też 
 Rallye Monte Carlo Historique

Przypisy

Linki zewnętrzne